Raczyce (gromada w powiecie buskim) (buski/chmielnicki/buski)
 Raczyce (gromada w powiecie ostrowskim)